Мазовското войводство () е най-голямото и най-населенето от 16-те полски войводства. То се намира в източната част на Централна Полша. Заема площ от 35 558,47 km².

Главните градове са Варшава (1,7 млн.) в централната част на провинцията, Радом (226 хил.) в южната, Плоцк (127 хил.) на запад. Столицата на войводството, както и на цялата държава, е Варшава.

География 

Войводството обхваща земи от историческите области Мазовия, Подлясия и Малополша (Радомска земя). Граничи с Подляското, Куявско-Поморското, Варминско-Мазурското, Швентокшиското, Люблинското и Лодзкото войводства.

Население 

Населенито на войводството възлиза на 5 232 432 души (2010). Гъстотата му е 147,15 души/km2.

Административно деление 
Войводството се дели на 42 окръга (повята), които от своя страна са разделени на 314 общини (гмини).

Бележки